Santa Filomena (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Santa Filomena (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí